Hamilton Fish (1808–1893) – amerykański polityk, sekretarz stanu
 Hamilton Fish II (1849–1936) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Hamilton Howard „Albert” Fish (1870–1936) – amerykański seryjny morderca
 Hamilton Fish III (1888–1991) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Hamilton Fish IV (1923–1996) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku